Xicoténcatl bezeichnet

 einen Herrscher der Tlaxcalteken im frühen 16. Jahrhundert, siehe Xicoténcatl der Ältere
 dessen Sohn, einen General der Tlaxcalteken, siehe Xicoténcatl der Jüngere
 einen mexikanischen General des 19. Jahrhunderts, siehe Felipe Santiago Xicoténcatl
 einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Tabasco, siehe Xicoténcatl (Tabasco)
 einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas, siehe Xicoténcatl (Tamaulipas)
 Tlaxcala de Xicohténcatl, den heutigen Namen der Stadt Tlaxcala
 Municipio Xicoténcatl, eine Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas